Un répertoire est un outil de collecte de données, initialement d'adresses ou de noms de personnes. 
C'est un instrument de recherche présentant des informations, quel qu'en soit le support, classées par ordre alphabétique, numérique, chronologique ou systématique pour l'identification, la description ou la localisation de personnes, de documents, d'organismes, de lieux, de ressources Web ou d'objets. 

 Un répertoire est, en informatique, un fichier spécial contenant les adresses d'autres fichiers. Les répertoires sont souvent représentés par des dossiers dans lesquels les autres fichiers sont inclus.

 Un répertoire Web est un site Web répertoriant d'autres ressources du Web.

 Dans le secteur des archives, répertoire désigne un type d'instrument de recherche qui décrit l'ensemble du contenu d'un article sans entrer dans le détail des pièces qui le composent.

 Dans le domaine des arts du spectacle, un répertoire est une liste d'œuvres partageant un certain nombre de traits communs. Plus précisément en théâtre, c'est l'ensemble des pièces restées en cours de représentation à un théâtre, et parfois aussi l'ensemble des pièces qui doivent être jouées dans la semaine : on parle de répertoire théâtral.

 Dans les domaines des ressources humaines et de la formation, un Référentiel de compétences est un répertoire de compétences nécessaires pour tenir un poste, une fonction ou un métier. Citons également le Répertoire national des certifications professionnelles qui répertorie l'ensemble des certification professionnelle reconnues en France.
Dans le domaine des sciences sociales, un répertoire d'action collective désigne un ensemble de type d'actions, considérées légitimes par les acteurs de mouvements sociaux, auquel ils peuvent avoir recours pour se faire entendre sur une problématique donnée. Ces actions peuvent être des négociations, des pétitions, des collages d'affiches, des diffusions de tracts, des boycotts, des manifestations, des sit-in, des émeutes, des occupations de locaux, des prises d’otages, des sabotages, des destructions, etc.

Notes et références